

Anni 
73 – anno del I secolo d.C.
73 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astronomia 
73 Klytia – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Chimica 
73 – numero atomico del Tantalio (Ta).

Matematica 
73 – numero naturale